Samuil kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Simitli (kommun i Bulgarien, Razgrad), 
 Samuil (ort i Bulgarien), Razgrad, Obsjtina Simitli, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar